Le championnat du monde de snooker 1981 a lieu du 6 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 

Meilleur break :  £ 

Maximum break :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (13) 
 145, 129, 110 Doug Mountjoy
 135, 133 Dennis Taylor
 134 Tony Meo
 119, 119, 106 Steve Davis
 112 Ray Reardon
 101 Tony Knowles
 100 Terry Griffiths
 100 Cliff Thorburn

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1981
Snooker
Snooker 1981
Sport en Angleterre en 1981
Snooker en 1981
Sport en avril 1981